Leoni poate fi:

Lamberto Leoni, pilot italian de Formula 1
Leoni AG, companie producătoare de cablaje auto din Germania